John Rankin (1882–1960) – amerykański polityk
 John Rankin (1890–1973) – brytyjski polityk
 John Rankin (1914–1989) – nowozelandzki rugbysta i trener
 John Rankin (ur. 1957) – brytyjski dyplomata, gubernator Bermudów
 John Rankin (ur. 1983) – szkocki piłkarz